Trstenjak ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Trstenjak (1906–1996), slowenischer Theologe und Psychologe
 Nikša Trstenjak (* 1990), kroatischer Eishockeyspieler
 Tina Trstenjak (* 1990), slowenische Judoka
 Verica Trstenjak (* 1962), slowenische Rechtswissenschaftlerin und seit 2006 Generalanwältin am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften